ЛКС — название спортивных клубов:
 Польша
 ЛКС — польский футбольный клуб из города Лодзь.
 ЛКС — польский хоккейный клуб из города Лодзь.
 ЛКС — прежнее название польского футбольного клуба «Брук-Бет Термалица» из деревни Нецеча.

ЛКС () — народный спортивный клуб, может являться частью названия, см. напр. Гочалковице-Здруй (футбольный клуб).
 Россия
 ЛКС — мини-футбольный клуб из Липецка.